Mistrzostwa Świata Seniorów w Curlingu 2012 odbyły się w dniach 14-21 kwietnia 2012, w Tårnby.

Tytułów mistrzowskich z 2011 broniły reprezentacje Kanady. W mistrzostwach zadebiutowały obie reprezentacje Słowacji oraz panowie z Austrii. Do rywalizacji powrócili zaś Norwegowie, Dunki, Włoszki i Finki. Z rywalizacji w tym roku wycofali się Francuzi i Angielki. Swój udział zgłosili również Polacy, jednak przed samymi zawodami odwołali przyjazd.

Wśród kobiet ponownie Kanadyjki (Heidi Hanlan) zajęły najwyższe miejsce na podium, w finale wysoko pokonały Szkotki (Barbara Watt). Brązowe medale wywalczyły Szwedki (Ingrid Meldahl). Po raz pierwszy w historii tytuły mistrzów świata uzyskali Irlandczycy (Johnjo Kenny), którzy przejęli extra end finału przeciwko Kanadzie (Kelly Robertson). Na 3. miejscu uplasowali się Szwedzi (Connie Östlund).



Kobiety

Reprezentacje

Playoff

Finał 
21 kwietnia 2012; 14:00

Mecz o 3. miejsce 
21 kwietnia 2012; 14:00

Półfinały 
21 kwietnia 2012; 9:00

Tie-breaker 
20 kwietnia 2012; 9:00

Round Robin

Sesja 1. 
15 kwietnia 2012; 12:30

Sesja 2. 
15 kwietnia 2012; 16:00

Sesja 3. 
15 kwietnia 2012; 19:30

Sesja 4. 
16 kwietnia 2012; 12:30

Sesja 5. 
16 kwietnia 2012; 16:00

Sesja 6. 
16 kwietnia 2012; 19:30

Sesja 7. 
17 kwietnia 2012; 12:30

Sesja 8. 
17 kwietnia 2012; 16:00

Sesja 9. 
17 kwietnia 2012; 19:30

Sesja 10. 
18 kwietnia 2012; 12:30

Sesja 11. 
18 kwietnia 2012; 16:00

Sesja 12. 
18 kwietnia 2012; 19:30

Sesja 13. 
19 kwietnia 2012; 12:30

Sesja 14. 
19 kwietnia 2012; 16:00

Sesja 15. 
19 kwietnia 2012; 19:00

Mężczyźni

Reprezentacje

Finał 
21 kwietnia 2012; 14:00

Mecz o 3. miejsce 
21 kwietnia 2012; 14:00

Półfinały 
21 kwietnia 2012; 9:00

Ćwierćfinały 
20 kwietnia 2012; 19:00

Mecz kwalifikacyjny 
20 kwietnia 2012; 14:00

Tie-breaker 
20 kwietnia 2012; 9:00

Round Robin

Sesja 1. 
15 kwietnia 2012; 9:00

Sesja 2. 
15 kwietnia 2012; 12:30

Sesja 3. 
15 kwietnia 2012; 16:00

Sesja 4. 
15 kwietnia 2012; 19:30

Sesja 5. 
16 kwietnia 2012; 9:00

Sesja 6. 
16 kwietnia 2012; 12:30

Sesja 7. 
16 kwietnia 2012; 16:00

Sesja 8. 
16 kwietnia 2012; 19:30

Sesja 9. 
17 kwietnia 2012; 9:00

Sesja 10. 
17 kwietnia 2012; 12:30

Sesja 11. 
17 kwietnia 2012; 16:00

Sesja 12. 
17 kwietnia 2012; 19:30

Sesja 13. 
18 kwietnia 2012; 9:00

Sesja 14. 
18 kwietnia 2012; 12:30

Sesja 15. 
18 kwietnia 2012; 16:00

Sesja 16. 
18 kwietnia 2012; 19:30

Sesja 17. 
19 kwietnia 2012; 9:00

Sesja 18. 
19 kwietnia 2012; 12:30

Sesja 19. 
19 kwietnia 2012; 16:00

Sesja 20. 
19 kwietnia 2012; 19:30

Zobacz też 
 Sezon 2011/2012 w curlingu
 Canadian Senior Curling Championships 2011

Bibliografia 
 
 
 Oficjalna strona internetowa mistrzostw 

2012
2012 w curlingu
2012 w Danii
Curling w Danii
Region Stołeczny